Walter Anderson kan syfta på bland andra:

* Walter Anderson (1822–1903), brittisk konstnär
 Walter Anderson (1879–1904), engelsk fotbollsspelare
 Walter Anderson (1885–1962), balttysk sagoforskare och folklorist